Herdmann ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Herdmann, deutscher Rennrodler

Herdmann ist der Name folgender Orte:

 Herdmann (Gemeinde Grein), Ortschaft der Gemeinde Grein, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Herdman